Первушкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Первушкино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Первушкино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.